The Haunted Ship – film del 1927 diretto da Forrest Sheldon
 The Haunted Ship – film 1930 diretto da Harry Bailey e John Foster
 Haunted Ship – film del 2013 diretto da Joe Charbanic